Wielki Tydzień – w chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa
 Wielki tydzień – opowiadanie Jerzego Andrzejewskiego 
 Wielki tydzień – film Andrzeja Wajdy
 Wielki tydzień – film Jarosława Freta